LGC, sigle composé des trois lettres L, G et C, peut faire référence à :
 LGC Forensics, une société (médecine légale) maintenant une base de données ADN pour l'Angleterre et le Pays de Galles ;
 Littérature générale et comparée, une UFR de l'Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle ;
 Laboratoire de génie civil, un laboratoire du Polytech'Clermont-Ferrand ;
 Callaway Airport LaGrange (Géorgie) aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Lem Guidance Computer, le calculateur de guidage du LEM, le module d'alunissage des missions Apollo ;
 Laboratoire de génie chimique, une UMR CNRS-INPT-UPS située à Toulouse ;
 Logiciel de gestion de cabinet, pour les professions médicales.